La selección de rugby 7 de Escocia  es el equipo nacional de la modalidad de rugby 7 gestionada por la Scottish Rugby Union (SRU).

Reseña 

La selección escocesa de seven participa en la Copa del Mundo; la primera edición se celebró en 1993 y en la que oficiaron de locales al jugarse precisamente en Edimburgo tras una propuesta de la SRU. Desde entonces solo faltó a la edición de Argentina 2001.

También compite anualmente de la Serie Mundial desde su primera edición en 1999, su mejor resultado fue en la temporada 2014-15 al finalizar en el 7º puesto de la clasificación. Al año siguiente vencieron un seven del circuito por primera vez, cuando venció en la final en el Seven de Londres a Sudáfrica por un ajustadísimo 27 - 26.

Palmarés 

Serie Mundial
'Seven de Londres (2): 2016, 2017

 Participación en copas 

 Copa del Mundo 

 Edimburgo 1993: 14º puesto
 Hong Kong 1997: 11º puesto
 Mar del Plata 2001: no participó Hong Kong 2005: 5º puesto
 Dubái 2009: 9º puesto
 Moscú 2013: 11º puesto
 San Francisco 2018: 7º puesto
 Ciudad del Cabo 2022: 16º puesto

 Juegos de la Mancomunidad 

 Kuala Lumpur 1998: no participó Mánchester 2002: 9º puesto
 Melbourne 2006: 11º puesto
 Delhi 2010: 6º puesto
 Glasgow 2014: 7º puesto
 Gold Coast 2018: 6º puesto
 Birmingham 2022: 6º puesto

 Serie Mundial 

 Serie Mundial 99-00: 16.º puesto (2 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 1999/00
 Serie Mundial 00-01: 19.º puesto (0 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 2000/01
 Serie Mundial 01-02: 10.º puesto (13 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 2001/02
 Serie Mundial 02-03: 13.eɽ puesto (5 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 2002/03
 Serie Mundial 03-04: 10.º puesto (12 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 2003/04
 Serie Mundial 04-05: 9.º puesto (20 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 2004/05
 Serie Mundial 05-06: 10.º puesto (12 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 2005/06
 Serie Mundial 06-07: 9.º puesto (26 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 2006/07
 Serie Mundial 07-08: 10.º puesto (26 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 2007/08
 Serie Mundial 08-09: 9º puesto (24 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 2008/09
 Serie Mundial 09-10: 12º puesto (12 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 2009/10
 Serie Mundial 10-11: 11º puesto (12 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 2010/11
 Serie Mundial 11-12: 10.º puesto (48 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 2011/12
 Serie Mundial 12-13: 13.eɽ puesto (51 pts) The Rugby Archive - Sevens World Series 2012/13
 Serie Mundial 13-14: 12º puesto (61 pts)
 Serie Mundial 14-15: 7º puesto (89 pts)
 Serie Mundial 15-16: 10.º puesto (87 pts)
 Serie Mundial 16-17: 7º puesto (109 pts)
 Serie Mundial 17-18: 12º puesto (55 pts)
 Serie Mundial 18-19: 10.º puesto (72 pts)
 Serie Mundial 19-20: 11º puesto (37 pts)
 Serie Mundial 20-21: no participó''
 Serie Mundial 21-22: 13.º puesto (43 pts)

Véase también 

 Scottish Rugby Union
 Selección de rugby de Escocia
 Escocia A
 Selección juvenil de rugby de Escocia
 Selección femenina de rugby de Escocia
 Selección femenina de rugby 7 de Escocia
 Selección de rugby 7 de Gran Bretaña

Referencias 

Seleccion de rugby 7
Escocia
Rugby 7
Escocia